Toren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Toren, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Toren, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun, 
Toren (Kristbergs socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Toren (Kvillinge socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Toren (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (2,8 ha)
Toren (Ornö socken, Södermanland), sjö i Haninge kommun, 
Toren (Kvistbro socken, Närke, 656167-143096), sjö i Lekebergs kommun,  (7,34 ha)
Toren (Kvistbro socken, Närke, 656720-143243), sjö i Lekebergs kommun, 
Toren, Västmanland, sjö i Sala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn